Oliver Marach e Jürgen Melzer erano i campioni in carica, ma Melzer ha scelto di non partecipare. Marach ha fatto coppia con Raven Klaasen, perdendo al primo turno contro Kevin Krawietz e Andreas Mies.

John Peers e Michael Venus hanno battuto in finale Ivan Dodig e Mate Pavić con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno, ritirati)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno)

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (ritirati)

Qualificati 

  Radu Albot /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Lucky loser 

  Marvin Möller /  Milan Welte (primo turno)

Wildcard 

  Yannick Hanfmann /  Mats Moraing (primo turno)

  Frederik Nielsen /  Tim Pütz (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (ultimo turno, ritirati)

  Radu Albot /  Aisam-ul-Haq Qureshi (qualificati)

Qualificati 

  Radu Albot /  Aisam-ul-Haq Qureshi

Lucky loser 

  Marvin Möller /  Milan Welte

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Doppio